Hairspray har flere betydninger;

En hårspray eller som følgende:

 Hairspray (film fra 1988)
 Hairspray (soundtrack fra 1988)
 Hairspray (musical)
 Hairspray (album fra 2002)
 Hairspray (film fra 2007)
 Hairspray (soundtrack fra 2007)
 Hairspray: The School Musical